Justine Henin era la detentrice del titolo dell'ultima edizione svolta nel 2008. La vincitrice del titolo è Andrea Petković che ha beneficiato del ritiro della sua avversaria Carla Suárez Navarro.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno

  Eugenie Bouchard (secondo turno)
  Angelique Kerber (secondo turno)
  Andrea Petković (Campionessa)
  Lucie Šafářová (quarti di finale)

  Carla Suárez Navarro (ritirata, finale)
  Dominika Cibulková (quarti di finale)
  Alizé Cornet (secondo turno)
<li>  Karolína Plíšková (semifinale)

Qualificate 

  Indy de Vroome (secondo turno)
  Francesca Schiavone (quarti di finale)

 Klaartje Liebens (primo turno)
 Kateryna Bondarenko (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Diamond Games 2015
WTA Tour 2015